Con il nome di Northern League si possono identificare numerose leghe di varie discipline sportive:

Baseball 
Negli Stati Uniti d'America con lo stesso nome sono citate due distinte leghe di baseball:
 Northern League: attiva fra il 1902 e il 1971
 Northern League: fondata nel 1993 e attiva tuttora

Calcio 
 Northern League – secondo livello del campionato neozelandese di calcio femminile

Hockey su ghiaccio 
 Northern League – lega scozzese di hockey su ghiaccio, attiva fino al 1967